21. Светско првенство у рукомету за жене 2013. одржало се у Србији од 6. до 22. децембра 2013. године.

Титулу светског првака је први пут у историји освојила селекција Бразила која је у финалу победила домаћина, репрезентацију Србије са 22:20 пред 19.467 гледалаца у Комбанк арени, што је уједно и светски рекорд по броју гледалаца на једној утакмице женског рукомета. Треће место је освојила репрезентација Данске која је победила Пољску у утакмици за треће место са 30:26.

Дворане 
Пет дворана у четири града су изабрани да буду домаћини мечева:

Систем такмичења 

На првенству ће учествовати 24 репрезентациј4, које су у предтакмичењу подељене у четири групе — А, Б, Ц и Д — са по 6 екипе. Играће се по једноструком бод систему — свако са сваким по једну утакмицу.

Петопласиране и шестопласиране репрезентације у групи играће за пламан од 17. до 24. места. Утакмице игране у оквиру борби за места од 17. до 20, зваће се „Председнички куп“.

Четири првопласиране екипе из група А и Б, као и из група Ц и Д, формираће Елиминациону фазу од 16 тимова, из које ће се касније пласирати у четвртфинала, полуфинала и финале.

Поражене екипе из полуфинала играће за треће место, а победници за прво место, односно за првака Света. Даље утакмице за пласман неће бити игране, него ће се екипе пласирати према резултатима из група.

Квалификације 

Квалификационе утакмице су се играле од септембра 2012. до јуна 2013. године. У квалификацијама су учествовале све репрезентације, изузев Србије, која се аутоматски квалификовала као домаћин, те репрезентација браниоца титуле — Норвешке.

Састав тимова

Судије 

Шеснаест судијских парова је изабрано да суди на овом светском првенству:

Жреб

Квалификациона фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Председнички куп

Борба од 17. до 20. места

Полуфинале

Утакмица за 19. место

Утакмица за 17. место

Борба од 21. до 24. места

Полуфинале

Утакмица за 23. место

Утакмица за 21. место

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четрвтфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Коначан пласман

Статистика

Најбољи тим првенства 
 Голман:  Барбара Аренхарт
 Лево крило:  МАриа Фискер Стокхолм
 Леви бек:  Сања Дамњановић
 Пивот:  Драгана Цвијић
 Средњи бек:  Анита Гербиц
 Десни бек:  Сузан Милер
 Десно крило:  Ву Сан Хи
 Најкориснији играч:  Едуарда Аморим
Изабран од стране званичника и ИХФ експерата: IHF.info

Најбољи стрелци 

Извор: IHF.info

Најбољи голмани 

Извор: IHF.info

Састави првопласираних екипа

Референце 

 
Светско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Србији
Рукомет у Београду
Спорт у Зрењанину
Рукомет у Нишу
Рукомет у Новом Саду
Рукомет у 2013.
Међународна спортска такмичења у Београду
Спортска такмичења у Новом Саду
Спортска такмичења у Нишу